Bonne Mère peut désigner :

Religion

 Marie, la mère de Jésus dans la religion catholique
 la basilique Notre-Dame-de-la-Garde de Marseille

Théâtre/Cinéma 

 La Bonne Mère, comédie de Carlo Goldoni créée en 1761 ;
 La Bonne Mère, comédie en un acte et en prose de Jean-Pierre Claris de Florian créée en 1785 ;

Bonne Mère, film français d'Hafsia Herzi sorti en 2021.

Bateaux
 La Bonne-Mère,  navire négrier français armé à Nantes ;
 La Bonne Mère de Marseille (SNS 152), bateau de sauvetage en mer de la Société nationale de sauvetage en mer mais appartenant au BMPM de Marseille ;
 La Bonne Mère (SNS 117), vedette de sauvetage en mer armée par le bataillon de marins-pompiers basée à Marseille de 1978 à 2006.
Homonymie de titre